Dita Von Teese, een Amerikaanse burleske danseres en (fetisj)model
 Constantina Diță, een Roemeense langeafstandsloopster
 Darwin Information Typing Architecture, een op XML gebaseerde architectuur voor creatie, productie en publicatie van informatie
 Dita (geslacht), een vlindergeslacht